Клаварія (Clavaria) — рід грибів родини клаварієві (Clavariaceae). Назва вперше опублікована 1753 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 11.10.2019 налічує 186 видів роду Clavaria:

Примітки

Джерела 
 Linnaeus, C. 1753. Species Plantarum. — P.1182

Роди грибів
Клаварієві